Ayaş (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Ayaş (Ankara), de hoofdplaats van het district
Ayaş (Mersin); in de oudheid de havenstad Elaeousa Sebaste , en tegenwoordig een plaats in de Turkse provincie Mersin
Ayaş (Adana); in de oudheid de havenstad Aegae en in de Middeleeuwen Ajazzo of Lajazzo, en tegenwoordig een plaats in de Turkse provincie 
Adana
Ayas (Italië); een gemeente in de Italiaanse regio Valle d'Aosta